Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Hungarian Grand Prix 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. Juli  2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Budapest